Gorki, Gorky o Górki pueden referirse a:

Personalidades 
 Máximo Gorki, escritor y político ruso;
 Arshile Gorky, pintor abstracto armenio de origen otomano, naturalizado estadounidense;

Lugares 
 Gorki (Federación Rusa): Nizhni Nóvgorod, ciudad rusa, capital del óblast homónimo y del distrito federal del Volga (llevó el nombre del escritor en un periodo de la URSS);
 Gorki (Bielorrusia), ciudad bielorrusa, capital del distrito homónimo;
 Gorki (Novopokróvskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia;
 Górki (condado de Garwolin), localidad polaca en el powiat de Garwolin, en Mazovia;
 Górki, localidad polaca en el powiat de Białobrzegi, en Mazovia;
 Gorki Léninskiye, finca donde murió Lennin;
 Embalse de Gorki, lago artificial ruso en el curso medio del Volga;

Edificios 
 Gorki-Moskovski, estación de Nizhni Nóvgorod-Moskovski;
 Museo Gorky, museo de Moscú;

Cine 
 Gorky Park, película de Michael Apted en 1983;
 Estudios de Cine Gorki (Gorky Film Studio) estudio de cine con sede en Moscú, fundado en 1915;

Música 
 Gorki (band), grupo musical liderado por Luc de Vos;
 Gorki Águila, músico de punk cubano;